Příjmení Shah nese více různých osobností:

 Nadine Shah (* 1986) – anglická zpěvačka
 Roger Shah (* 1972) – německý DJ a producent
 Shah Hussain Shah (* 1993) – japonský zápasník–judista

Externí odkazy